Yvette (conto) — conto de Guy de Maupassant
 Yvette (filme) — filme de Alberto Cavalcanti,  de 1927
 Rio Yvette — curso de água da Ilha de França, afluente do rio Orge

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão